Piesza Pielgrzymka Głogowska na Jasną Górę – piesza pielgrzymka z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej na Jasną Górę. Pielgrzymka wyrusza z Głogowa 2 sierpnia, a do celu dociera 12 sierpnia. Pielgrzymi mają do pokonania około 300 km. Obecnie w pielgrzymce bierze udział około 500 osób i są to głównie mieszkańcy południowej części diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Grupy pielgrzymkowe tworzone są w miastach: Głogów, Lubsko, Żary, Żagań, Kożuchów, Nowa Sól.

Historia pielgrzymki 
Pierwsza pielgrzymka z Głogowa odbyła się w dniach od 4 do 15 sierpnia 1981. Wzięło w niej udział około 60 osób. W następnych latach przybywało pątników - w latach 1985 - 1990 w pielgrzymce brało udział około 1000 osób rocznie.

W roku 1997 z powodu powodzi tysiąclecia pielgrzymka została odwołana. Pielgrzymi udali się na Jasną Górę autokarami.

Od roku 1984 do 2005 pielgrzymka odbywała się w dniach 3 - 12 sierpnia, od roku 2006 pielgrzymka trwa jeden dzień dłużej i zaczyna się 2 sierpnia.

Wieloletnią tradycją Pieszej Pielgrzymki Głogowskiej są koncerty w amfiteatrze w Trzebnicy. Wśród pielgrzymów Trzebica słynie również z Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza oraz pracowników Niemieckiego Czerwonego Krzyża, którzy opatrują obolałe nogi pątników.

Trasa pielgrzymki 
 2 sierpnia: Głogów - Tymowa
 3 sierpnia: Tymowa - Wołów
 4 sierpnia: Wołów - Trzebnica
 5 sierpnia: Trzebnica - Dobroszyce
 6 sierpnia: Dobroszyce - Bierutów
 7 sierpnia: Bierutów - Kamienna
 8 sierpnia: Kamienna - Wołczyn
 9 sierpnia: Wołczyn - Gorzów Śląski
 10 sierpnia: Gorzów Śląski - Przystajń
 11 sierpnia: Przystajń - Borowe
 12 sierpnia: Borowe - Jasna Góra

Kierownicy pielgrzymek 
 Ks. Eugeniusz Jankiewicz (1981 - 1982)
 Ks. Olgierd Banaś (1983)
 Ks. Leon Rosiak (1984 - 1985)
 Ks. Paweł Tokarczyk (1986 - 1987)
 Ks. Jan Bagiński (1988)
 Ks. Eligiusz Piotrowski (1989 - 1992)
 Ks. Andrzej Grządziel (1993)
 Ks. Tadeusz Masłowski (1994 - 1995)
 Ks. Stanisław Łukieńczuk (1996 - 1997)
 Ks. Dariusz Karpezo (1998 - 2004)
 Ks. Leszek Okpisz (od 2005)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Pieszej Pielgrzymki Głogowskiej
 Piesza Pielgrzymka Głogowska na Wirtualnej Mapie Pielgrzymek

Diecezja zielonogórsko-gorzowska
głogowska